Нимфејски споразум може бити:

 Нимфејски споразум (1214), којим је окончан рат Латинског и Никејског царства (1206-1214)
 Нимфејски споразум (1261), трговински и одбрамбени споразум између Никејског царства и Ђеновљанске републике.